Az 1970–1971-es német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 8. alkalommal kerültek kiírásra. A szezon 1970. augusztus 15-én kezdődött. Az utolsó mérkőzéseket 1971. június 5-én rendezték. A címvédő a Borussia Mönchengladbach volt és megvédték bajnoki címüket.

Tabella

Góllövőlista

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Az 1970–1971-es szezon a DFB.de-n  

Német labdarúgó-bajnokságok
nyugatnémet 1
nyugatnémet 1